Тестон ( — «голова», по изображению портрета правителя на монете) — название старинных серебряных монет.

 Тестон — итальянская серебряная монета, весившая 9,65 грамма (1474). Её подражания:
 французский тестон () — французская серебряная монета, чеканившаяся во Франции, начиная с правления Людовика XII (1498—1515).
 португальский тостао () — португальская серебряная монета, впервые отчеканенная в Португалии при Мануэле I (1495—1521).
 бразильский тостао — бразильская серебряная монета, весившая половину португальской.
 шотландский тестун — шотландская серебряная монета (1553—1562).
 английский тестун () — английская серебряная монета, введённая в 1504 году Генрихом VII; позже стала называться шиллингом.

См. также 
 Диккен
 Британский шиллинг

Тестон